

Geografia
 Boggia – torrente della Lombardia, in Italia

Persone
 Aldo Boggia – calciatore svizzero
 Antonio Boggia – assassino seriale italiano
 Stefano Boggia – ex ciclista su strada e ciclocrossista italiano